Carice kan syfta på:

Haiti 

 Carice (kommun), Nord-Est, 
 Carice (ort), Nord-Est,